Red Bull () может означать:

 Red Bull — энергетический напиток;
 Red Bull GmbH — компания-производитель;
 Red Bull Air Race — спортивное соревнование по аэробатике;
 Red Bull X-Alps — соревновательная гонка в европейских Альпах, сочетающая парапланеризм и пешеходный туризм;
 Red Bull — команда Формулы-1;
 Red Bull — название нескольких футбольных клубов;
 Red Bull — название нескольких хоккейных клубов;
 Red Bull Arena — название нескольких футбольных стадионов;
 Red Bull Flugtag — чемпионат самодельных летательных аппаратов;
 Red Bull Crashed Ice — международные соревнования по Ice Cross Downhill;
 Red Bull Ring — гоночная трасса, расположенная близ деревни Шпильберг (Штирия, Австрия).

См. также 
 Красный Бык